Eric Comrie (né le  à Edmonton en Alberta) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club

Vie privée 
Il est le demi-frère de Mike Comrie.

Au niveau international 
Il représente le Canada en sélections jeunes et en sélections seniors.
Il gagne une médaille d'argent au Championnat du monde de hockey 2017.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2011-2012 || Americans de Tri-City || LHOu ||31 ||19 ||6 ||2 || ||74 ||2,67 ||90 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Americans de Tri-City || LHOu ||37 ||20 ||14 ||3 || ||95 ||2,62 ||91,5 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Americans de Tri-City || LHOu ||60 ||26 ||25 ||9 || ||151 ||2,57 ||92,4 ||4 ||2 ||5 ||1 ||4 ||295 ||17 ||3,46 ||91,7 ||0 ||0
|-
| 2013-2014 || IceCaps de Saint-Jean ||LAH ||2 ||0 ||2 ||0 ||113 ||12 ||6,35 ||82,9 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Americans de Tri-City || LHOu ||40 ||20 ||19 ||1 || ||115 ||2,87 ||91,4 ||1 ||0 ||4 ||0 ||4 ||256 ||18 ||4,22 ||89,4 ||0 ||0
|-
| 2014-2015 || IceCaps de Saint-Jean ||LAH ||3 ||2 ||1 ||0 ||185 ||7 ||2,27 ||92 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Moose du Manitoba ||LAH ||46 ||13 ||25 ||7 || ||135 ||3,12 ||90,7 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Moose du Manitoba ||LAH ||51 ||19 ||26 ||8 || ||144 ||2,96 ||90,6 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Jets de Winnipeg ||LNH ||1 ||1 ||0 ||0 ||60 ||4 ||4,05 ||89,7 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Moose du Manitoba ||LAH ||34 ||18 ||13 ||3 || ||87 ||2,58 ||91,6 ||2 ||0 ||9 ||3 ||6 ||510 ||27 ||3,18 ||90,8 ||0 ||0
|-
| 2017-2018 || Jets de Winnipeg || LNH ||3 ||1 ||2 ||0 ||180 ||12 ||3,99 ||87,2 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Moose du Manitoba ||LAH ||47 ||25 ||16 ||4 || ||123 ||2,69 ||91,7 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Jets de Winnipeg || LNH ||1 ||0 ||1 ||0 ||60 ||5 ||5,01 ||82,1 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Roadrunners de Tucson ||LAH ||4 ||4 ||0 ||0 ||240 ||11 ||2,75 ||90 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Red Wings de Détroit || LNH ||3 ||0 ||2 ||0 ||127 ||9 ||4,28 ||86,4 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Moose du Manitoba ||LAH ||16 ||6 ||9 ||0 ||931 ||39 ||2,51 ||91,8 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Devils du New Jersey || LNH ||1 ||1 ||0 ||0 ||60 ||3 ||3 ||90,9 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Moose du Manitoba ||LAH ||4 ||3 ||0 ||1 ||245 ||5 ||1,23 ||94,7 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Jets de Winnipeg || LNH ||19 ||10 ||5 ||1 || ||44 ||2,58 ||92 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-

| 28 || 13 || 10 || 1 ||  || 77 || 3,06 || 90,5 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2012 ||align="left"| Défi mondial -17 ans || 3 || 2 || 1 || 0 || - || - || 3,03 || 88,9 || 0 || 0 || align="left"|  place
|-
| 2012 ||align="left"| Ivan Hlinka Memorial -18 ans || 1 || 1 || 0 || 0 || - || - || 2 || 91,3 || 0 || 0 || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2015 ||align="left"| Championnat du monde junior || 2 || 2 || 0 || 0 || 120 || 3 || 1,50 || 93,3 || 1 || 0 || align="left"|  Médaille d'or

Références

Liens externes 

Naissance en juillet 1995
Naissance à Edmonton
Joueur international canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de repêchage des Jets de Winnipeg
Joueur des Americans de Tri-City
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Devils du New Jersey